Burning Hell – płyta Johna Lee Hookera wydana przez wytwórnię Riverside Records w 1964 roku.

Na płycie zostały wydane nagrania Hookera dokonane 20 kwietnia 1959 roku w Detroit.

Lista utworów

Twórcy 
 John Lee Hooker – gitara, wokal

Przypisy 

Albumy bluesowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1964
Albumy Johna Lee Hookera
Albumy Riverside Records